Il doppio del torneo di tennis Open Castilla y León 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcel Granollers e Álex López Morón che hanno battuto in finale Daniele Bracciali e Uros Vico 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Daniele Bracciali /  Uros Vico (finale)
 Mark Hilton /  Jonathan Marray (primo turno)

 James Auckland /  Daniel Kiernan (primo turno)
 Oliver Marach /  Jan Vacek (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 2005